Pardines (Ripollès), un poble i municipi de la comarca del Ripollès.
 Pardines (Puy-de-Dôme), un municipi francès, situat al departament del Puèi Domat i a la regió de Alvèrnia.